- — еврейская фамилия.

 Известные носители 
 Коган-Бернштейн, Лев Матвеевич (1862—1889) — русский революционер, народоволец.
 Коган-Бернштейн, Матвей Львович (1886—1918) — русский революционер, политический деятель, доктор философии.
 Коган-Бернштейн, Наталья Осиповна (в девичестве Баранова; 1861—1927) — русская революционерка и политический деятель.
 Коган-Бернштейн, Фаина Абрамовна (в девичестве Аронгауз; 1899—1976) — советский историк-медиевист, переводчик со старофранцузского и современного французского языков. См. также